Скај Вали има више значења:
 Скај Вали
 Скај Вали (Калифорнија)
 Скај Вали (Џорџија)